Tell It to the Marines – film del 1918 diretto da Arvid E. Gillstrom
Tell It to the Marines – film del 1926 diretto da George W. Hill 
Here Come the Marines (Tell It to the Marines) – film del 1952 diretto da William Beaudine